Toegevoegde waarde (economie), een term uit de economie
Valeur ajoutée, een term uit de muziek